La Primera División 1992-1993 è stata la 62ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputato tra il 5 settembre 1992 e il 20 giugno 1993 e concluso con la vittoria del , al suo tredicesimo titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Bebeto () con 29 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Spagna ed ammessa alla UEFA Champions League 1993-1994.
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1993-1994.
      Ammesse alla Coppa UEFA 1993-1994.
  Partecipa agli spareggi interdivisionali.
      Retrocesse in Segunda División 1993-1994.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggi interdivisionali

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Barcellona (25)
 Minor numero di sconfitte: Barcellona, Real Madrid (5)
 Migliore attacco: Barcellona (87 reti segnate)
 Miglior difesa: Real Madrid (28 reti subite)
 Miglior differenza reti: Barcellona (+53)
 Maggior numero di pareggi: Celta Vigo (16)
 Minor numero di pareggi: Athletic Bilbao (6)
 Maggior numero di sconfitte: Cadice (21)
 Minor numero di vittorie: Real Burgos (4)
 Peggior attacco: Celta Vigo (25 reti segnate)
 Peggior difesa: Cadice (70 reti subite)
 Peggior differenza reti: Cadice, Real Burgos (-40)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Coppa del Re 1992-1993
Supercoppa di Spagna 1992
Segunda División spagnola 1992-1993
Segunda División B spagnola 1992-1993

Collegamenti esterni

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992-1993